HMS Cumberland, ha sido el nombre de once buques de la Royal Navy británica, por el tradicional país inglés de Cumberland:

 fue un navío de línea de 80 cañones botado en 1695. Fue capturado por Francia en la Batalla de Lizard en 1707. En 1715 fue vendido a Génova y en 1717 a España, que lo renombró Príncipe de Asturias . Posteriormente, fue de nuevo capturado por Gran Bretaña en la Batalla del cabo Passaro en 1718 y fue vendido a Austria en 1720, que lo renombró San Carlos.
 fue un navío de línea de 80 cañones botado en 1710. Fue reconstruido en 1739 para portar 66 cañones. Se fue a pique en 1760.
 fue un brulote armado con 8 cañones, que anteriormente, fue el buque civil Alex Roberts. Fue adquirido en 1739 y desguazado en 1742.
 fue un brulote con 8 cañones, en servicio en 1745.
 fue un navío de línea de 74 cañones botado en 1774 y desguazado en 1805.
 fue una goleta adquirida en 1803. Fue capturada por los franceses en 1804 pero fue recapturada en 1809 y posteriormente, fue vendida en 1810.
 fue un navío de línea de 74 cañones botado en 1807. Fue convertido en buque prisión en 1830 y renombrado HMS Fortitude en 1833. Fue vendido en 1870.
 fue un navío de línea de 70 cañones botado en 1842. Fue usado como buque escuela a partir de 1870, y ardió en 1889. Los restos fueron despedazados ese mismo año.
 fue un crucero acorazado de clase Monmouth botado en 1902. Fue vendido en 1921 y desguazado en 1923.
 fue un crucero pesado de clase County botado en 1926 y desguazado en 1959.
 es una fragata tipo 22 botada en 1986 actualmente en servicio.

Notas y referencias

Fuentes 
Patrick Boniface , HMS Cumberland: Un clásico crucero británico en la guerra y en la paz , Editorial Periscope Publishing Limited, Londres, 2006.

Enlaces externos 
www.royal-navy.mod.uk

Nombres de buques británicos